Cassati ist der Familienname folgender Personen:
 Carmelo Cassati (1924–2017), italienischer Erzbischof
 Tina Cassati, deutsche Fotografin, Malerin, Modedesignerin und Performance-Künstlerin

Siehe auch:
 Casati